Корнецелу () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Корнецелу () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Корнецелу.
 Корнецелу () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Мотошень.
 Корнецелу () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Побору.